Тез:
 Тез — кантон во Франции, в департаменте Атлантические Пиренеи.
 Тез — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Тез — коммуна во Франции, в департаменте Атлантические Пиренеи.
 Тез — река во Франции, приток реки Ло.